Ce tableau donne le classement des villes européennes selon une ou plusieurs estimations au début du , à la veille des traités d’Utrecht. Les écarts importants qui peuvent exister entre les estimations minimum et maximum sont généralement dus à des faits historiques marquants (guerre, épidémie ou à l'inverse croissance soudaine de l'activité économique).

Classement

Articles connexes 
Population des villes européennes vers 1600

Notes et références 

Géographie urbaine